Sarfraz ist der Familienname folgender Personen:

 Akhtar Sarfraz (1976–2020), pakistanischer Cricketspieler und -trainer
 Zafar Sarfraz (1969–2020), pakistanischer Cricketspieler